ABI steht als Abkürzung für:
 ABI ist die Wortmarke der ABI Maschinenbau und Vertriebsgesellschaft mbH, kurz ABI GmbH. Stellt in D Spezialmaschinen für den Tiefbau her, 1974 gegründet als Familienunternehmen, hat Firmen übernommen, global bedeutsam bei Maschinen für Pressen, Rammen/Vibrieren, Bohren.
 Abilene Regional Airport, Flughafen in Abilene nach dem IATA-Code
 Abschnittsbrandinspektor, Dienstgrad der Feuerwehr in Österreich
 Agencia Boliviana de Información, bolivianische Nachrichtenagentur, Hauptsitz La Paz, Bolivien
 Agentur für Beschäftigung und Integration, in die Schlagzeilen geratener Verein in Bremerhaven
 Aktion Bildungsinformation e. V., Verbraucherschutzeinrichtung in Bildungsfragen
 American Bell Inc., siehe AT&T
 American Biographical Institute, US-amerikanische Firma
 Anheuser-Busch InBev, größte Brauereigruppe der Welt, gemessen am Absatzvolumen, Sitz in Löwen, Belgien
 Ankle Brachial Index, siehe Knöchel-Arm-Index
 Application Binary Interface, Schnittstelle auf Maschinenebene in der Informatik, siehe Binärschnittstelle
 Arbeiter-und-Bauern-Inspektion (DDR), Kontrollinstitution in der DDR
 Arbeitsbewältigungsindex, Beurteilung individueller Arbeitsfähigkeit einer Person in einer bestimmten Tätigkeit
 Arbeiterbildungsinstitut der SPD ab 1907
 Arnold-Bergstraesser-Institut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 Association of British Insurers, Interessensvertretung von über 400 britischen Versicherungsunternehmen
 Associazione bancaria italiana, Bankenverband
 Auditory Brainstem Implant, siehe Hirnstamm-Implantat
 August Bebel Institut, gemeinnützige Einrichtung der politischen Bildung (SPD-nahe)
 Austrian Biotech Industry, Branchenvertretung österreichischer Biotech-Unternehmen
 Authentic Bit Imaging, ein Quantisierungsverfahren der Deutschen Grammophon
 Autologe Blutinjektion, eine Therapieform mit thrombozytenreichem Plasma, welche die Regeneration bei Erkrankungen und Eingriffen unterstützen kann
 Alaska Bureau of Investigation, Behörde in den Vereinigten Staaten
 Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Kfz-Kennzeichen

AbI steht als Abkürzung für:
 Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik

Abi steht für:
 Abi (ägyptische Mythologie), altägyptische Totengottheit
 Abi (Fluss) in der iranischen Provinz Lorestan
 Abi (Reis), indische Reissorte
 Abi (Vorname), ein meist weiblicher Vorname
 Abi (Zeitschrift), Jugendzeitschrift
 Kurzform von Abitur
 Frau des Königs Ahas von Juda
 türkische Anrede für „älterer Bruder“, siehe Liste der Verwandtschaftsbezeichnungen des Türkischen
 Local Government Area in Cross River (Bundesstaat), Nigeria
 Abi (Oenino), ein Desa im indonesischen Distrikt Oenino, Westtimor

Abi oder Abī ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Ad Abi Karam (* 1937), libanesischer Priester und Bischof der Eparchie des Heiligen Maron von Sydney
 Charles Abi (* 2000), französischer Fußballspieler
 Don Abi (* 1972), nigerianischer Sänger
 Georges Abi-Saab (* 1933), ägyptischer Jurist im Bereich des Völkerrechts
 Georges Abi-Saber (1923–2015), libanesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Saint-Maron de Montréal
 Georges M. Saad Abi Younes (* 1948), maronitischer Bischof in Mexiko
 Hakan Abi, deutsch-türkischer Rapper und Produzent
 Khalil Abi-Nader (1921–2009), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Beirut
 Youssef Anis Abi-Aad (1940–2017), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Aleppo
 Abi-ēšuḫ, König von Babylon
 Abī-Rattaš, kassitischer König von Babylonien
 Abī-simtī, Hofdame der 3. Dynastie von Ur

Siehe auch:
 Aby

Abkürzung